Найден Боричев (; род. 7 января 1980, София) — болгарский фигурист, выступавший в одиночном катании. Чемпион Болгарии (2007) и участник чемпионата мира (2007, 2008).

Начал заниматься фигурным катанием в 1986 году. На протяжении карьеры тренировался в Софии у наставника Эвелины Пановой. Помимо этого занимался самостоятельной подготовкой к соревнованиям, не прибегая к помощи хореографов для постановки программ. Вне льда увлекался футболом, теннисом и музыкой.

В рамках чемпионата Болгарии завоевал медали каждого достоинства: бронза (1998—2003), серебро (2004, 2005) и золото (2007). На международном уровне был победителем Мемориала Ондрея Непелы 2003 года, а в 2007—2008 годах участвовал в чемпионатах мира и Европы.

В коротком прокате на чемпионате мира 2007 установил личный рекорд, продемонстрировав владение тройными лутцем и флипом. После окончания карьеры работал хореографом и тренером по фигурному катанию. Выступал в качестве комментатора фигурного катания на телевидении.

Результаты

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Болгарии